Маме () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Маме () — коммуна во французском департаменте Сарта региона Земли Луары.
 Маме — один из народов майя-киче.
 Маме, Мисто (1921—1942) — народный герой Албании, участник Второй мировой войны.